Николай Гантимуров:
 Гантимуров, Николай Илларионович (род. 1956) — первый заместитель Главы администрации Читинской области.
 Гантимуров, Николай Иннокентьевич (1880—1924)— русский офицер, участник Обороны Порт-Артура.